Гришково — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Расположена в 25 км к востоку от города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 71 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)